

Plaatsen 
 Abercrombie (Fife), een gehucht in het Schotse raadsgebied Fife
 Abercrombie (North Dakota), een klein stadje in de Amerikaanse staat North Dakota
 Abercrombie (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Abercrombie (rivier), een rivier in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Nationaal park Abercrombie River, een nationaal park in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales

Personen 
 Sir Charles Abercrombie Smith (1834-1919), Schots wetenschapper, politicus en ambtenaar in de Kaapkolonie
 David Abercrombie (1909-1992), Brits foneticus
 David T. Abercrombie (1867-1931), Amerikaans ondernemer
 Ian Abercrombie (1934-2012), Brits acteur
 James Abercrombie (generaal) (1706-1781), Brits generaal tijdens de Franse en Indiaanse Oorlog
 James Abercrombie (kolonel) (1732-1775), Britse legerofficier tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 James Abercrombie (politicus) (1792-1861), Amerikaans politicus
 Jeff Abercrombie (1969), Amerikaans muzikant
 Joe Abercrombie (1974), Brits fantasyschrijver en filmbewerker
 John Abercrombie (arts) (1780-1844), Schots arts en filosoof
 John Abercrombie (gitarist) (1944–2017), Amerikaans jazzgitarist
 John Abercrombie (politicus) (1860-1940), Amerikaans politicus
 John Abercrombie (tuinbouwkundige) (1726-1806), Schots tuinbouwkundige
 John Joseph Abercrombie (1798-1877), Amerikaans legerofficier
 Lascelles Abercrombie (1881-1938), Brits dichter en literatuurcriticus
 Michael Abercrombie (1912-1979), Brits bioloog
 Neil Abercrombie (1938), Amerikaans politicus
 Patrick Abercrombie (1879-1957), Brits planoloog

Schepen 
 Abercrombie-klasse, een klasse van monitorschepen van de Britse marine tijdens de Eerste Wereldoorlog
 HMS Abercrombie, een voormalig monitorschip van de Britse marine
 USS Abercrombie, een voormalig oorlogsschip van de Amerikaanse marine

Andere 
 Abercrombie-ruit, een type tartan, een geruite wollen stof
 Abercrombie & Fitch, een Amerikaans kledingmerk
 Abercrombie kids (vaak simpelweg abercrombie), een Amerikaans kledingmerk
 Lord Abercrombie, een titel in de Schotse adel in de 17e eeuw
 Operatie Abercrombie, een commando-operatie in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 Abercromby (doorverwijspagina)

Schotse achternaam